Иван Митрущенков — фигурист из СССР, чемпион СССР 1952 года в мужском одиночном катании. Серебряный призёр первенства Центрального Совета «Динамо». Чемпион РСФСР 1953 года. Выступал за клуб «Динамо» (Уфа).

Тренер — Михаил Павлович Трифонов.

Чемпионом страны стал в 18 лет, на третий год занятий фигурным катанием. Рабочий стадиона «Динамо» (Уфа) — закройщик мастерской спортинвентаря уфимского стадиона. Занимался футболом. Является единственным в истории башкирской школы фигурного катания чемпионом страны.

Спортивные достижения 

Чемпионом стал, набрав 237, 33 балла. Серебряный и бронзовые призёры отстали почти на 9 баллов: Сергей Васильев — 228, 44, Валентин Захаров — 228, 15.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва

Персоналии по алфавиту
Фигуристы СССР
Спортсмены Уфы
Чемпионы СССР по фигурному катанию